All Excess — перший відео-альбом американської групи Avenged Sevenfold, який був випущений 17 липня 2007 року.

Треклист 
 Intro"
 Huntington Beach
 How the Band Met
 Naming the Band
 Friends & Family
 Individual Names
 The Deathbat
 40's In The Park
 Chain Reaction
 Getting Signed
 Early Touring
 Album Recording
 Warped Tour
 Our Fans
 Ozzfest
 Day off
 Playing
 Closing

Джерела 
 All Excess  Allmusic
 All Excess  last.fm

Альбоми Avenged Sevenfold
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2007